

Toponyme 

 Hyūga, ancienne province du Japon.
 Hyūga, ville japonaise de la préfecture de Miyazaki.

Navire 

 Hyūga, navire de ligne de la Marine impériale japonaise, entré en service en 1918, détruit en 1945.
Hyūga (DDH-181), destroyer de la classe Hyūga lancé en 2007.
 Classe Hyūga, classe de destroyer porte-hélicoptères de la marine japonaise entrée en service à partir des années 2000.

Personnage 

 Le clan Hyūga est un clan de ninjas fictif dans le manga et l'anime Naruto avec Hiashi Hyûga, Hinata Hyûga, Hanabi Hyûga, Hizashi Hyûga et Neji Hyûga.
 Kojirô Hyûga alias Mark Landers est un personnage du manga Captain Tsubasa.
 Makoto Hyūga est un personnage de fiction de l'anime Neon Genesis Evangelion. 
 Natsume Hyuuga est un personnage de Gakuen Alice.

Homonymie de bateaux